Baldissero bezeichnet:

 Baldissero d’Alba, ein Ort in der Provinz Cuneo in der Region Piemont
 Baldissero Canavese, ein Ort in der Provinz Turin in der Region Piemont
 Baldissero Torinese, ein Ort in der Provinz Turin in der Region Piemont